Бердя́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Бердянськ Запорізької області.

 Бердянський провулок — провулок у місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
 Бердянський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Бердянський провулок — провулок у місті Київ.
 Бердянський провулок — провулок у місті Макіївка Донецької області.
 Бердянський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.

Провулки